, née le , anciennement , est le premier enfant et la première fille du prince Mikasa et de la princesse Mikasa.

Éducation 
Elle fréquente l'école élémentaire Gakushūin puis le lycée pour filles Gakushūin. Elle est diplômée du département de langue et littérature japonaise de la faculté de lettres de l'université Gakushūin.

Mariage et famille 
Elle épouse  le . En conséquence, elle renonce à son titre impérial, quitte la famille impériale japonaise comme le veut la loi et prend le nom de son  mari. Tadateru Konoe est le frère cadet de l'ancien Premier ministre du Japon Morihiro Hosokawa et le petit-fils adopté (et héritier) de l'ancien premier ministre Fumimaro Konoe. Il est de nos jours président de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ils ont un fils, Tadahiro (né le ). Par Tadahiro et son épouse, Keiko Kuni, Konoe a trois petits-enfants.

Titres et styles 
 –  : Son Altesse impériale Princesse Yasuko de Mikasa
 – présent : Mme. Tadateru Konoe

Honneurs 
 Grand Cordon de l'Ordre de la Couronne précieuse

Ascendance 
</center>

Notes et références 

Princesse japonaise du XXe siècle
Princesse japonaise du XXIe siècle
Naissance à Tokyo
Naissance en avril 1944
Étudiant de l'université Gakushūin
Récipiendaire de l'ordre de la Couronne précieuse